Chiesa di Sant'Elia di Amantea 
 Chiesa di Sant'Elia di Cagliari
 Chiesa di Sant'Elia di Messina
 Chiesa di Sant'Elia di Nuragus
 Chiesa di Sant'Elia di Nuxis 
 Chiesa di Sant'Elia di Palmi
 Chiesa di Sant'Elia di Viggiù
 Chiesa di Sant'Elia di Moscopoli

 Cattedrali
 Cattedrale cattolica maronita di Sant'Elia
 Cattedrale greco-melchita di Sant'Elia di Haifa

Pagine correlate
 Sant'Elia